El Príncipe
 Illa de Príncipe, illa de l'estat insular de São Tomé i Príncipe, al golf de Guinea, a l'Àfrica 
 Regió Autònoma de Príncipe, ens administratiu en què es desenvolupa l'autonomia jurídica de l'illa de Príncipe